Чикаго сыграл центральную роль в американской экономической, культурной и политической истории. С 1850-х годов Чикаго был одним из доминирующих мегаполисов на Среднем Западе Соединённых Штатов и крупнейшим городом на Среднем Западе после переписи 1880 года. История этого района начинается с прибытия французских исследователей, миссионеров и торговцев мехом в конце XVII века и их взаимодействия с местными коренными американцами — потаватоми. Жан Батист Пойнт-дю-Сабль был первым постоянным некоренным поселенцем в этом районе, имевшим дом в устье реки Чикаго в конце XVIII века. Были небольшие поселения и форт армии США, но все солдаты и поселенцы были изгнаны в 1812 году. Современный город был основан в 1837 году северными бизнесменами и быстро рос благодаря спекуляциям с недвижимостью и осознанию того, что он занимал доминирующее положение в зарождающейся сети внутреннего транспорта, основанной на озёрном движении и железных дорогах, контролирующих доступ от Великих озёр к реке Миссисипи. бассейн.

Несмотря на пожар 1871 года, уничтоживший Центральный деловой район, город рос в геометрической прогрессии, став национальным железнодорожным центром и доминирующим центром Среднего Запада для производства, торговли, финансов, высшего образования, религии, радиовещания, спорта, джаза и высокой культуры. Город был магнитом для иммигрантов из Европы — сначала немцев, ирландцев и скандинавов, затем с 1890-х по 1914 год — евреев, чехов, поляков и итальянцев. Все они были поглощены мощными политическими машинами города. Многие присоединились к воинствующим профсоюзам, а Чикаго прославился своими жестокими забастовками, но его уважали за высокую заработную плату.

Большое количество афроамериканцев мигрировало с юга, начиная с эпохи Первой мировой войны, в рамках Великой миграции. Мексиканцы начали прибывать после 1910 года, а пуэрториканцы — после 1945 года. Пригороды округа Кук быстро росли после 1945 года, но машина Демократической партии держала под контролем как город, так и пригороды, особенно при мэре Ричарде Дейли, который был председателем Демократической партии округа Кук. Деиндустриализация после 1970 года закрыла склады и большинство сталелитейных заводов и фабрик, но город сохранил свою роль финансового и транспортного узла. Он все чаще подчёркивал свою служебную роль в медицине, высшем образовании и туризме. Город стал политической базой для национальных лидеров Демократической партии, особенно Стивена Дугласа в 1850-х годах, Адлая Стивенсона в 1950-х годах и Барака Обамы в последние годы.

До 1830 года

Ранние местные поселения 
На момент своего первого появления в записях исследователей район Чикаго был заселён рядом алгонкинских народов, в том числе маскаутенами и майами. Название «Чикаго» происходит от французского перевода индейского слова shikaakwa, известного ботаникам как Allium tricoccum, из языка Майами-Иллинойс.

См. также

Примечания

Ссылки